Влади́мир Бори́сович Златоу́стовский (24 мая 1939, Москва — 8 июля 2019, там же) — советский и российский киноактёр и кинорежиссёр.

Биография 
Владимир Златоустовский родился 24 мая 1939 года в Москве.

В 1960 году окончил Театральное училище им. Б. Щукина (класс В. К. Львовой) и до 1966 года работал в Центральном детском театре в Москве (ныне Российский академический молодёжный театр) у Анатолия Эфроса.

В 1968 году закончил режиссёрские курсы при Центральном телевидении Гостелерадио СССР и в 1969 году перешёл на телевидение в новое тогда ТО «Экран» (художественный руководитель Элем Климов). В качестве второго режиссёра работал над музыкальным фильмом «В тринадцатом часу ночи» (режиссёр Лариса Шепитько).

С 1970 года — на Киностудии им. М. Горького.

В 1970—1980 годах был режиссёром многих сюжетов киножурнала «Ералаш». В 1980—1990 годах снимал сюжеты для киножурнала «Фитиль».

Автор и исполнитель песен в нескольких фильмах, особенно известен исполнением песни «Вечный огонь» («От героев былых времён…») в кинокартине «Офицеры».

В 2000—2010-х годах являлся режиссёром нескольких сезонов российского сериала «Возвращение Мухтара» и исполнял звучащую в финальных титрах каждой серии песню «Дай лапу, верный пёс!».

Скончался на 81-м году жизни 8 июля 2019 года.

Фильмография

Актёр 
  — Прыжок на заре — Булавин
  — Товарищ Арсений — Борис Бобров
  — Офицеры — майор Гаврилов, адъютант генерала Вараввы

Режиссёр 
  — Колыбельная для мужчин
  — Поединок в тайге
  — Набат
  — Пожар — не стихия
  — Опасный приз
  — Альфонс
  — Москва смеётся
  — Полёт аиста над капустным полем
  —  — Возвращение Мухтара
  — Москва улыбается

Второй режиссёр 
  — В тринадцатом часу ночи
  — Офицеры
 1975 — Пропавшая экспедиция
  — Пираты XX века

Сценарист 
  — Набат

Вокал 
  — Офицеры — исполнение песни «От героев былых времён»
 — — Возвращение Мухтара (со 2-го сезона) — исполнитель песни «Дай лапу, верный пёс!» (слова Евгения Муравьёва, музыка Александра Косенкова)
  — Москва улыбается — автор текста песен и исполнитель

Примечания

Ссылки 
 КиноПоиск: Владимир Златоустовский

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:РАМТ